Джонуа — абхазская фамилия, вариант написания фамилии Джопуа.
 Джонуа, Алексей Несторович (1920—1989) — советский и абхазский поэт.
 Джонуа, Беслан Алексеевич (1954—2007) — российский бизнесмен.
 Джонуа, Борис Георгиевич — советский и абхазский лингвист. 
 Джонуа, Чичико Махазович (1915—1975) — советский и абхазский поэт.